Natorp ist der Familienname folgender Personen: 

 Adelbert Natorp (1826–1891), evangelischer Theologe, Konsistorialrat, Schriftsteller
 Bernhard Christoph Ludwig Natorp (bekannt als Ludwig Natorp; 1774–1846), evangelischer Theologe, preußischer Pädagoge
 Christoph Wilhelm Natorp, Bürgermeister (Maire) von Herne von 1797 bis 1810
 Franz Wilhelm Freiherr von Natorp (1729–1802), Apotheker, Großhändler, Inhaber der Feldapotheke in Wien
 Gull Natorp (bürgerlich Alma Gunilla Ericsson; 1880–1962), schwedische Schauspielerin
 Gustav Natorp (1824–1891), Geschäftsführer des Vereins für die bergbaulichen Interessen
 Gustav Ludwig Natorp (1797–1864), evangelischer Theologe, Superintendent in Dresden
 Impératrice von Natorp (1784–1808), italienische Opernsängerin, siehe Impératrice Sessi
 Johann Theodor von Natorp (1777–1830), lippischer Landbaumeister und Oberbaurat, Bergwerksbesitzer, Rentmeister
 Johannes Natorp (1829–1892), Bergassessor
 Klaus Natorp (1928–2016), deutscher Journalist
 Maria Anna Freifrau von Natorp (1773–1847), Sängerin, Gesangspädagogin
 Oskar Natorp (1831–1899), deutscher Pädagoge
 Paul Natorp (1854–1924), deutscher Philosoph und Pädagoge

Natorp steht für:

 Natorp (Holzwickede), ein Ortsteil von Holzwickede 
 Natorp (Drensteinfurt), eine Bauernschaft von Drensteinfurt